Дома и особняки, принадлежавшие членам купеческого рода Морозовых.

 В Москве:
 Особняк Арсения Морозова — неомавританский, на Воздвиженке.
 Усадьба Варвары Морозовой — на Воздвиженке, владение, соседнее с домом Арсения Морозова.
 Особняк Зинаиды Морозовой — неоготический, на Спиридоновке.
 Особняк Маргариты Морозовой — неогреческий, на Садовом кольце.
 Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке — в Басманном районе.
 Усадьба Морозова на Пречистенке — ныне Российская академия художеств.
 Усадьба Морозова на улице Александра Солженицына — в Таганском районе.

 См. также.
Особняк С. К. Морозова — в Басманном районе. Этот Морозов к династии не принадлежал (?).